Leśnica – comune della Polonia
Leśnica – quartiere di Breslavia (Polonia)
Leśnica – dzielnica di Lubliniec (Polonia)